Душан Антонијевић (Београд, 13. децембар 1912 — Београд, 10. јул 1986) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1953. || Општинско дете || Конобар 1
|-
| 1953. || Пожари у граду Кратки филм || /
|-
| 1955. || Песма са Кумбаре || Чимбаша
|-
| 1958. || Април и детективи ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Капетан Леши || Јатак
|-
| 1960. || Два погледа кроз кључаоницу ТВ филм || /
|-
| 1960. || Боље је умети || Тони Арсењак
|-
| 1961. || Нема малих богова || Пословни партнер 1
|-
| 1961. || Срећа у торби || Сват (као Д. Антонијевић)
|-
| 1961. || Уочи одласка вечерњег воза ТВ филм || /
|-
| 1961. || Јерма ТВ филм || /
|-
| 1962. || Крст Ракоц || /
|-
| 1962 1963. || Музеј воштаних фигура ТВ серија || /
|-
| 1963. || Детелина са три листа ТВ серија || /
|-
| 1963. || Човјек са фотографије || Шеф полиције
|-
| 1963. || Необичне делије ТВ филм || /
|-
| 1964. || -{Massacro al Grande}- ||
|-
| 1964. || -{Der Schut}- || Бандит
|-
| 1964. || На место, грађанине Покорни! || Службеник 3 (као Д. Антонијевић)
|-
| 1965. || Човек није тица || Железничар
|-
| 1965. || Лажљивица || Стриц
|-
| 1965. || -{Winnetou - 3. Teil}- || 
|-
| 1965. || -{Old Surehand}- || Мaки Мотeх
|-
| 1966. || -{Kommissar X - Jagd auf Unbekannt}- || /
|-
| 1966. || До победе и даље || /
|-
| 1966. || -{Winnetou und sein Freund Old Firehand}- || Леон Мерциер (као Душко Антонијевић)
|-
| 1967. || Немирни || Музичар
|-
| 1967. || Дежурна улица ТВ серија || /
|-
| 1967. || Будућност света ТВ филм || Министар полиције
|-
| 1968. || Парничари ТВ серија || Виолиниста
|-
| 1969. || Велики дан || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1973. || Камионџије ТВ серија || Циган
|-
| 1973. || Жута || /
|-
| 1975. || Павле Павловић || Јанко
|-
| 1976. || Девојачки мост || Стари на сеоском тргу
|-
| 1977. || Хајка || /
|-
| 1978. || Бошко Буха ( ТВ мини серија) || /
|-
| 1978. || Бошко Буха || /
|-
| 1978. || Повратак отписаних ТВ серија || Молер
|-
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Петријин венац || Железничар
|-
| 1980. || Телеграм ТВ филм || /
|-
| 1981. || Светозар Марковић ТВ серија || /
|-
| 1981. || Седам секретара СКОЈ-а ТВ серија || /
|-
| 1984. || Камионџије 2 ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1912.
Умрли 1986.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда